Серранильос-дель-Валье ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-Сур.  Занимает площадь 13,28 км². Население — 3440 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Мадрида